Девето првенство СССР у шаху одржано је од 7. децембра 1934. до 2. јануара 1935. у Лењинграду са двадесет учесника.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 9. првенство СССР у шаху Лењинград 1934/35

Првенства СССР у шаху
Шах у 1934.
Шах у 1935.